José Albornoz puede hacer referencia a:

José Albornoz, político venezolano.
José Albornoz, futbolista argentino.
José Albornoz, músico chileno.